Bebi Dol
Baby Doll (film), film uit 1956
Baby Doll (kledingstuk), een kort ballonvormig broekje met een ruimvallend dun hesje